Папуасский волонтёрский корпус или PVK () — отряды самообороны, созданные в составе Королевской армии Нидерландов на территории Западного Ириана.

История 
Папуасский волонтёрский корпус был корпусом, состоящим исключительно из папуасов. Сформирован 21 февраля 1961 года. Он был создан для содействия защите Нидерландской Новой Гвинеи от вторжения индонезийской армии. Создание корпуса голландским правительством было утверждено в декабре 1959 года, и корпус должен был служить полувоенной полицией.

Папуасский волонтёрский корпус состоял из разных народов Папуа и находился под командованием полковника морской пехоты В. А. ван Хёвена. В качестве символа ПВК выбрал казуара. Девизом подразделения был  (я упорствую). Папуасский волонтёрский корпус имел униформу цвета хаки с шляпой с левым краем вверх, которая была украшена эмблемой ПДК и шлейфом.

В 1961—1962 годах угроза вторжения Индонезии значительно усилилась. После того, как управление над Папуа перешло к Индонезии, Папуасский волонтёрский корпус был расформирован, а его бойцы были уволены. Некоторые из его членов позже присоединились к индонезийской армии. Другие, в том числе сержант Аом Ферри, основали партизанскую армию, Движение за свободное Папуа и начали борьбу за независимость от Индонезии.

Состав 
В милицию набирали представителей разных народов, живущих в Папуа.

Примечания

Литература 
 Caspar van Bruggen, 'Vergeet ons niet'. Het Papoea Vrijwilligers Korps (1961—1963). Aspekt, 2011

Ссылки 
 Папуасский волонтёрский корпус

История Индонезии
Воинские формирования
Военная история Нидерландов
Военное строительство
Иррегулярные войска